Юрий Калмыков: Калмыков, Юрий Хамзатович (1934—1997) — российский политик, юрист-цивилист, профессор.
 Калмыков, Юрий Павлович (род. 1941) — советский и российский учёный и педагог.